ГЭС-3:
 Кубанская ГЭС-3 — гидроэлектростанция в Ставропольском крае
 Нива ГЭС-3 — гидроэлектростанция в Мурманской области
 Правдинская ГЭС-3 — гидроэлектростанция в Калининградской области
 Чирюртская ГЭС-3 (Гельбахская ГЭС) — гидроэлектростанция в Дагестане
 МГЭС-3 — гидроэлектростанция в Кабардино-Балкарии
 Толмачевская ГЭС-3 — гидроэлектростанция в Камчатском крае
 Вилюйская ГЭС-III (Светлинская ГЭС) — гидроэлектростанция в Якутии
 Перепадная ГЭС-3 — гидроэлектростанция в Грузии (Абхазии)
 Ереванская ГЭС-III — гидроэлектростанция в Армении
 Каратальская ГЭС-3 — гидроэлектростанция в Казахстане
 Иccыкская ГЭС-3 — гидроэлектростанция в Казахстане
 Меркенская ГЭС-3 — гидроэлектростанция в Казахстане
 Варзобская ГЭС-3 — гидроэлектростанция в Таджикистане
 Аламединская ГЭС-3 — гидроэлектростанция в Киргизии